Beckers är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hubert Beckers (1806–1889), tysk filosof
 Nicolaus Wilhelm Beckers (omkring 1630–1705), nederländsk läkare och friherre

Se även 
 Becker – ett tyskt efternamn
 Beckers (olika betydelser) – flera

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken